Ма́мбы () — род змей из семейства аспидов, обитающих в Африке.

Описание 
Общая длина (вместе с хвостом) достигает 1-3 м. Это длинные и стройные, тонкохвостые змеи с узкой точёной головой и большими, чёрными глазами. На верхней челюсти у них только 2 очень длинных ядовыводящих зуба.  На нижней челюсти 2 передних зуба сильно увеличены, что помогает им удерживать добычу в воздухе, когда приходится поедать её на ветвях дерева. Окраска прекрасно гармонирует с окружающей средой — зелёного, коричневого или чёрного цвета.

Образ жизни 
Населяют тропические леса, живут в покинутых норах или грудах камней. Передвигается по земле, в редких случаях поднимаются на деревья и кустарники. Активны ночью или днём. Эти змеи чрезвычайно ловкие, быстрые и кусают обычно без предупреждения. Питаются мелкими позвоночными — птицами, ящерицами, грызунами.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самка откладывает 10-15 яиц.

Распространение 
Встречаются в Африке, к югу от Сахары.

Токсичность 
Яд мамб исключительно токсичный и убивает мелкого грызуна за несколько секунд. Человек может погибнуть от укуса мамбы в течение получаса. После укуса мамбы пытаются укусить ещё несколько раз. Их яд содержит различные нейротоксины и обладает нервно-паралитическим свойством (жертва задыхается). Укус мамбы без принятия противоядия оканчивается, как правило, смертью. Наиболее опасным является укус в вену, так как для спасительной терапии остаются лишь считанные минуты. Это порождает обоснованный страх перед мамбами среди местного населения. Однако многочисленные рассказы о преднамеренном нападении мамб на людей являются проявлением фантазии. Подобные случаи если и происходили, то вызывались неожиданным столкновением с мамбами, которые в таких обстоятельствах обычно защищаются молниеносным укусом.

Классификация 
На сентябрь 2018 года в род включают 4 вида:

Галерея

Примечания

Литература 
 Schlegel, 1848 : Over Elaps Jamesonii Traill. Kort Verslag der Werkzaamheden verrigt door de leden van de commissie voor Bijdragen tot de Dierkunde, in het Lokaal van het Zoologisch Genootschap onder de zinspreuk: Natura Artis Magistra, te Amsterdam, p. 5.
 Jan Knappert (1 January 1985). Myths and Legends of Botswana, Lesotho, and Swaziland. Brill Archive. pp. 53–. ISBN 90-04-07455-4.
 Alfred Burdon Ellis (1887). South African Sketches. Chapman and Hall.
 

 
Пресмыкающиеся Африки
Таксоны, описанные Германом Шлегелем